Slavonia ist

 die lateinische Bezeichnung der historischen Region Slawonien im Osten Kroatiens,
 der Name des Dampfschiffs Slavonia (Schiff), das 1909 den ersten SOS-Notruf der Weltgeschichte absetzte.